

Sigle 
 The Living Daylights – titolo originale del film Agente 007 - Zona pericolo
 Top-Level Domain – dominio di primo livello
 Thermoluminescent Dosimeter – Dosimetro a termoluminescenza

Codici 
 TLD – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Tuli Lodge (Botswana)
 tld – codice ISO 639-3 della lingua talaud